LDLO steht für:

 Flugplatz Lošinj in Kroatien als ICAO-Code
 lethal dose low, die niedrigste bekannte letale Dosis (LDLo)

LDLO